In de theater- en live-muziekwereld worden kleurfilters gebruikt om een extra dimensie toe te voegen aan het optreden. Er zijn diverse fabrikanten van kleurfilters, waarvan Lee en Rosco in Nederland de meest gangbare zijn. Dit artikel geeft de kleurconversie weer tussen LEE en ROSCOLUX (de merknamen van de fabrikanten) kleurfilters.

Zie ook 
 Theatertechniek
 Lichttafel
 Lichtoperator
 Lichtontwerper

Externe link 
 Officiële website van filterfabrikant LEE
 Officiële website van Rosco, producent lichttechniek

Podiumkunsten
Verlichting
Kleur